Klisa je lahko:
 Klisa, Lipik (Hrvaška)
 Klisa, Velika (Hrvaška)
 Klisa, Osijek (Hrvaška)